Сейм Республики Польша 8 созыва был избран 25 октября 2015 года в ходе парламентских выборов и начал работу 12 ноября 2015 года.

Президиум Сейма 8 созыва

Список депутатов

Примечания

Ссылки 
 Итоги выборов

Списки депутатов
Сейм Польши